

Titres

Cinéma 
 , film américain réalisé par Rick Rosenthal, sorti en 2014.
 Drone, film canadien coécrit et réalisé par Jason Bourque, sorti en 2017.
 Drones, titre québécois de Good Kill, film américain d'Andrew Niccol, sorti en 2014

Musique

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Albums 
 , album du musicien américain  sorti le  ;
 , septième album studio du trio britannique  sorti le .

Biologie 
 Dans une ruche, les drones sont les abeilles mâles.

Divers 
 Les drones sont des armes dans la série télévisée Stargate Atlantis ;
 Dans le jeu vidéo Halo, des créatures sont appelées drone ou Yanme'e ;
 Le drone est un genre musical ;
 Le Drone est un site internet de critique musicale ;
 En aéronautique, un drone est un avion sans pilote. Un drone de combat est un drone militaire.